Cooma ist eine Stadt im Süden von New South Wales in Australien. Sie befindet sich 115 km südlich der Hauptstadt Canberra am  Murrumbidgee River und 397 km südwestlich von Sydney. Cooma gilt als das Tor zu den Snowy Mountains und kann über den Monaro Highway und den Snowy Mountains Highway erreicht werden. Der Name Cooma stammt von den Aborigines und bedeutet big lake (großer See) oder open country (offenes Land).

Geschichte 

Cooma wurde im Jahre 1879 zur Stadt ernannt. Mit der Eisenbahn war Cooma von Sydney aus ab 1889 erreichbar. Diese Eisenbahnlinie wurde 1986 geschlossen. 1949 ließ sich das Unternehmen Snowy-Mountains-System nieder, schuf dadurch Arbeitsplätze und Cooma wuchs kontinuierlich an.

Cooma wird in den Wintermonaten häufig von Wintersporttouristen aufgesucht, die Richtung Snowy Mountains fahren.

Ortschaft 
In Cooma gibt es eine weiterführende Schule, die Monaro High School und mehrere Grundschulen, mehrere Radiostationen und zwei Zeitungen. Cooma hat einen Flughafen, den Cooma - Snowy Mountains Airport, der 15 Kilometer entfernt liegt. Cooma kann mit Bussen von Canberra und aus dem Bega-Tal erreicht werden.

Klimatabelle

Trivia 
Nach der Stadt ist der Marskrater „Cooma“ benannt.

Söhne und Töchter der Stadt 

 Alec Derwent Hope (1907–2000), Dichter und Essayist
 Patrick Power (* 1942), römisch-katholischer Bischof
 Jacqueline Lawrence (* 1982), Kajakslalomfahrerin
 Ben Sim (* 1985), Skilangläufer
 Torah Bright (* 1986), Snowboarderin
 Scott Kneller (* 1989), Freestyle-Skier
 Josie Baff (* 2003), Snowboarderin

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in New South Wales
Namensgeber (Marskrater)